Alfredo Pérez Rubalcaba (* 1951), een Spaans politicus en vicepremier van Spanje
 Gonzalo Rubalcaba (* 1963), een Cubaanse jazzpianist
 Alexis Rubalcaba (* 1972), een Cubaans boxer
 Guillermo Rubalcaba († 2015), een Cubaanse pianist